Mannsville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Mannsville (New York)
Mannsville (Oklahoma)